Натуральне число 1772
 1772 рік до нашої ери
 1772 рік нашої ери